Ramstein a plusieurs significations :

Toponyme

Allemagne 
 Ramstein est un quartier de la ville de Ramstein-Miesenbach en Rhénanie-Palatinat ;
 Ramstein Air Base est une base aérienne américaine situé sur le territoire de cette ville ;
 L’accident de Ramstein est une catastrophe survenue sur cette base aérienne.
 Ramstein, écart de Marktoffingen en Bavière.

France 
 Le château du Ramstein, château sur la commune de Baerenthal, dans le département de la Moselle ;
 Ramstein, écart et maison forestière dominés par ce château ;
 Ramstein, moulin et lieu-dit au nord de la commune de Bitche, dans le département de la Moselle ;
 Le château de Ramstein, château sur la commune de Scherwiller, dans le département du Bas-Rhin.

Patronyme 

 Anne-Margot Ramstein, née en 1984, est une illustratrice et autrice française de bande dessinée ;
 Marco Ramstein, né en 1978, est un joueur suisse de curling.

Musique 
 Rammstein est un groupe de metal allemand, qui tire son nom de l'accident de Ramstein ;
 Rammstein est une chanson interprétée par ce groupe figurant sur l'album Herzeleid sorti en 1995 ;
 Rammstein est le septième album studio du groupe sorti en 2019.

Astronomie 
 (110393) Rammstein est un astéroïde nommé d'après le groupe allemand.